Ерания, прежде Гера́ния, Геранея или Геранеи, «Журавлиная гора» () — горный хребет в Греции в Мегариде, отделяющий мегарскую равнину от коринфской. Находится в 60 километрах к западу от Афин. Самый высокий пик имеет высоту 1360 метров, по другим данным 1351 метр. Состоит из флиша и известняка.

Западная часть хребта относится к общине Лутракион-Айи-Теодори в периферии Пелопоннес. Восточная — к Мегаре в Аттике.

Западная часть хребта — гора Эгипланкт (), «Посещаемая козами гора» оканчивается мысом Иреон (Мелангави) () в Коринфском заливе, на котором близ озера Вулиагмени находился Герейон. На северо-востоке граничит с горой Патерас. На востоке — с мегарской равниной. На юго-востоке оканчивается скалами Какья-Скала (Скироновыми скалами), местом действия мифов о Скироне и Тесее, где проходила известная в древности Скиронская дорога. На юго-западе находится Коринфский перешеек.

Название происходит от  — . По преданию Мегар (), сын Зевса и Синидских нимф спасся при потопе при Девкалионе на вершине горы Герании. Гора получила название Журавлиной, потому что Мегар плыл за летящими журавлями.

Входит в сеть «Натура 2000». Здесь растёт василёк  ssp. mixta и астрагал , ясколка белоснежнейшая, крупка , рябчик , качим , гадючий лук  ssp. pulchellum, пролеска , смолёвка  ssp. radicosa. Живут леопардовый полоз, балканская черепаха, окаймлённая сухопутная черепаха, глазчатый халцид и трёхлинейчатая ящерица.

Горы покрыты лесом преимущественно из сосны алеппской, в верхней холодной части — из пихты кефалинийской. Встречаются заросли витекса священного и олеандра.

Местным эндемиком является редкий василёк . Редкими являются чистец  и тысячелистник . Охраняемыми видами являются европейский гологлаз и бабочка поликсена.

Примечания 

Горы Греции
Мегарида
Аттика